Mundharmonikakonzert steht für
Mundharmonikakonzert (Spivakovsky)
Mundharmonika-Konzert (Villa-Lobos)